IEM puede hacer referencia a:
 Las siglas del Instituto de Estudios Madrileños.
 Las siglas del Instituto de Estudios Manchegos.